Тхакургаон:

 Тхакургаон — город и муниципалитет на северо-западе Бангладеш.
 Тхакургаон — округ на северо-западе Бангладеш, в области Рангпур.